Nine Lives ("nove vite" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Nine Lives – film del 2002 diretto da Andrew Green
 Nine Lives – film del 2004 diretto da Dean Howell
 Nine Lives (Unstoppable) – film del 2004 diretto da David Carson
 9 vite da donna (Nine Lives) – film del 2004 diretto da Rodrigo García
 Una vita da gatto (Nine Lives) – film del 2016 diretto da Barry Sonnenfeld

Musica 
 Nine Lives – album dei REO Speedwagon del 1979
 Nine Lives – album di Bonnie Raitt del 1986
 Nine Lives – album degli Aerosmith del 1997
 Nine Lives – singolo degli Aerosmith del 1997
 Nine Lives – album di Robert Plant del 2006
 Nine Lives – singolo dei Def Leppard del 2008, dall'album Songs from the Sparkle Lounge
 Nine Lives – album di Steve Winwood del 2008
 Nine Lives – album di Deuce del 2012

Televisione 
 Morte e resurrezione (Nine Lives) – episodio della prima stagione di Relic Hunter